Ван Генехтен — нидерландская () фамилия.

Известные носители 
 Ван Генехтен, Йонас (род. 1986) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ван Генехтен, Рихард (1930—2010) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ван Генехтен, Роберт (1895—1945) — бельгийско-голландский коллаборационист и политик.